Paleo bezeichnet:
Paleo (Musiker), einen US-amerikanischen Folkmusiker
Paléo (Zeitschrift)
Paleo-Diät, eine Diätform
Paleo Faliro, eine griechische Stadt
Paleo Pyli, moderner Name eines verlassenen Ortes auf der griechischen Insel Kos
Paléo Festival Nyon, ein Open-Air-Festival im schweizerischen Nyon
Paleo Trikeri, eine Insel im Pagasäischen Golf
Palaeotethys, einen erdgeschichtlichen Ozean
Paleo (A Coruna) eine Stadt in der nordspanischen Gemeinde A Coruña
Paleo (Spiel), ein kooperatives Gesellschaftsspiel von Peter Rustemeyer

Siehe auch:
 Paläo, Palaio: Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern#P